Bage, Bagé eller Bâgé kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Bage (udde),

Brasilien 

 Bagé (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Bagé, Rio Grande do Sul, ort,

Frankrike 

 Bâgé-la-Ville – en kommun i departementet Ain
 Bâgé-le-Châtel – en kommun i departementet Ain
 Saint-André-de-Bâgé – en kommun i departementet Ain

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar